Een parelvisser of parelduiker, iemand die pareloesters opduikt
Een werknemer in de oestercultuur, die op halfnatuurlijke wijze consumptie-oesters kweekt en opvist